Прерия () — роман Джеймса Фенимора Купера, опубликованный в 1827 году, третий из романов (по хронологии — пятый) о Натти Бампо.

В «Прерии» Купер рассказывает о последнем годе жизни Натти Бампо. Похоронив своего друга Великого Змея, Бампо ушёл из населённых мест на запад от Миссисипи, в прерию, где занялся трапперством. Однако и там он столкнулся с людьми.

«Прерия» стала прямым продолжением «Пионеров», написанных четырьмя годами ранее. В этой книге Бампо умирает, однако позже Купер сделал его героем ещё двух романов — «Следопыт» и «Зверобой». Американская публика отнеслась к «Прерии» сдержанно, зато в Европе роман имел большой успех.

Экранизации 
В 1947 году на основе книги был снят одноимённый фильм (режиссёр — Франк Висбар).

Эпопея о Кожаном Чулке
Романы 1827 года
Охота в культуре и искусстве